Дани́ла Ви́кторович Га́нич (род. 12 июня 1970) — российский дипломат.

Биография 
Окончил факультет международных отношений Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России (1997). Владеет английским и бенгальским языками. Кандидат исторических наук (2007). На дипломатической работе с 1997 года.

В 1997—1999 годах — атташе в Департаменте стран Центральной и Южной Азии МИД России.

В 1999—2004 годах — сотрудник Посольства России в Пакистане.

В 2004—2006 годах — сотрудник центрального аппарата МИД России.

С 2006 года — первый секретарь Посольства России в Пакистане.

До 2019 года — заместитель директора Второго департамента Азии МИД России.

С 11 апреля 2019 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Пакистане.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (3 сентября 2018).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса  (12 сентября 2022).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Землячества «Ставропольцы»

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Пакистане